Комиссариа́т ( от ср.- от  «поручать») — государственное или административное учреждение, во главе которого стоит комиссар. Наименование ряда учреждений:
 Комиссариат (кригс-комиссариат) — учреждение военного ведомства, ведавшее снабжением армии от казны денежным и вещевым довольствием, а также обозами и военными лагерями в Российской империи в XVIII в. — 1860-х гг. По названию учреждения этот вид довольствия назывался комиссариатское довольствие войск.
 Комиссариат — административная единица в составе уезда при Александре I.
 Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии — французский научно-исследовательский институт, основной задачей которого является разработка всех видов использования атомной энергетики и альтернативных видов энергии.
 Военный комиссариат — орган местного военного управления, ведающий военной мобилизацией, учётом призывом и допризывной подготовкой военнообязанных в СССР и на постсоветском пространстве.
  — тип дипломатического представительства.
  — высший орган оккупационной гражданской администрации на территории генерального округа в Третьем Рейхе.
 Генеральный комиссариат по еврейским вопросам — административный орган ответственный за реализацию политики по отношению отношению к евреям во Франции периода Виши (1941—1944).
 Гражданский комиссариат ― режим сербского марионеточного правительства на территории Немецкой военной администрации в Сербии во время Второй мировой войны (1941 год).
 Комиссариат по еврейским вопросам (Комиссариат по еврейским делам) — правительственная организация, отвечавшая за регулирование правового положения евреев в ряде стран в период Холокоста.
 Закавказский комиссариат — коалиционное правительство Закавказья в Тифлисе в 1917—1918 годах.
 Народный комиссариат — центральный орган отраслевого государственного управления в советских республиках и в СССР в 1917—1946 гг.
  во Франции.
 Рейхскомиссариат (Имперский комиссариат) — наместничество, возглавляемое имперским комиссаром в Третьем рейхе (1940—1945).
 Центральный комиссариат по еврейским национальным делам (Еврейский комиссариат) — правительственный орган для проведения среди евреев национальной политики коммунистической партии в РСФСР в 1918—1924.
 Центральный мусульманский комиссариат — организация созданная для помощи в организации жизни и деятельности мусульманского населения в РСФСР в 1918.

См. также 
 Комиссариатский